Neunkirchen poate fi:

Neunkirchen (Saar) în Saarland
Neunkirchen (district)
Neunkirchen (Niederösterreich) in Austria
Neunkirchen (Unterfranken)
Neunkirchen (Baden)
Neunkirchen (Hunsrück)
Neunkirchen (Westerwald)
Neunkirchen (Siegerland)
Neunkirchen-Seelscheid
Neunkirchen am Brand
Neunkirchen am Sand
Neunkirchen am Potzberg